

Patronymie 
 Alan McLoughlin (1967-2021), footballeur irlandais ;
 Gerard McLoughlin (1952-), joueur de rugby irlandais ;
 John McLoughlin (1784-1857), marchand et pionnier ;
 John McLoughlin (1953-), officier de police américain ;
 Joseph McLoughlin (1917-1999), chanteur lyrique irlandais, connu sous le nom de Josef Locke;
 Maurice McLoughlin (1890-1957), joueur de tennis américain ;
 Patrick McLoughlin (1957-), homme politique britannique ;
 Ray McLoughlin (1939-2021), joueur de rugby irlandais ;
 Tom McLoughlin (1950-), réalisateur et scénariste américain.

Toponymie 
 Mont McLoughlin, dans l'Oregon

Homonymie de patronyme